Furley ist der Familienname folgender Personen:

 David J. Furley (1922–2010), US-amerikanischer Altphilologe britischer Herkunft
 William D. Furley (* 1953), britischer Altphilologe